Чун-дон () — южнокорейский топоним

 Чун-дон — квартал в районе Мапогу города Сеул
 Чун-дон — квартал в районе Хэундэгу города Пусан 
 Чун-дон — квартал в районе Сусонгу города Тэгу
 Чун-дон — квартал в районе Тонгу города Тэджон 
 Чун-дон — квартал в районе Вонмигу города Пучхон 
 Чун-дон — квартал в районе Палдалгу города Сувон 
 Чун-дон — квартал в районе Кихынгу города Йонъин 
 Чун-дон — квартал города Конджу 
 Чун-дон — квартал города Кунсан 
 Чун-дон — квартал в районе Вансангу города Чонджу 
 Чун-дон — квартал города Кванян 
 Чун-дон — квартал города Мокпхо 
 Чун-дон — квартал в районе Ыйчангу города Чханвон 
 Чун-дон — мён уезда Йонволь 
 Чун-дон — мён города Санджу

См. также 
 Чун-дон (станция)